1967/68 was het 30ste seizoen van de Divizia A en het 50ste kampioenschap van Roemenië.

Eindstand 

1 Dinamo Pitești veranderde zijn naam in FC Argeș Pitești.

(K) = verdedigend kampioen, (B) = verdedigend bekerwinnaar, (N) = gepromoveerd

Topschutters

Externe links 
 Seizoen 1967/68 bij romaniansoccer.ro

Roemeens voetbalseizoen